Ïosipivka () est une commune urbaine au sein de la communauté de communes de Zakharivka du Raïon de Rozdilna de de l'oblast d'Odessa, en Ukraine. Elle compte  en 2001.

Histoire 
Pendant la Seconde guerre mondiale une partie de l’IAP-55 se trouvait à Ïosipivka sur la base aérienne avancée de l'aérodrome militaire de Bălți de Singureni.

Références 

Commune urbaine dans l'oblast d'Odessa